

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kokot – przysiółek wsi Kolnowice w woj.opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Kokot – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Inne 
 Kokot – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich
 Kokot – polski herb szlachecki
 Kokot – kanał wodny, dopływ Kanału Książęcego
 Kokot – dawny zamek na Słowacji, na obszarze dzisiejszego miasta Štúrovo

Osoby z nazwiskiem Kokot 
 Alfred Kokot
 Edmund Kokot
 Franciszek Kokot
Józef Kokot (1916–1975) – polski historyk i prawnik, profesor nauk politycznych, w latach 1966–1975 dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, znawca dziejów Śląska
 Józef Andrzej Kokot – piłkarz
 Józef Wilhelm Kokot – politolog
 dr Rajnhardt Kokot – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 Zdzisław Kokot
 Zenon Józef Kokot

Zobacz też 
 Kokotów